Bjørn Ibsen – medico svedese, ideatore della prima unità di terapia intensiva
 Henrik Ibsen – poeta e drammaturgo norvegese del XIX secolo
 Ibsen – cratere situato sulla superficie di Mercurio